Catedral, Alcazar e Arquivo das Índias em Sevilha é um sítio classificado como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1987.

É constituído por:
Catedral de Sevilha
Reales Alcázares de Sevilla
Arquivo das Índias em Sevilha

Sevilha
Sevilha